Церква Воскресіння Христового — парафія і храм греко-католицької громади Збаразького деканату Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви в місті Збараж Тернопільського району Тернопільської області. Храм внесено до пам'яток архітектури України 13 травня 1986 року під № 203.

Історія церкви 
Статут парафії зареєстровано у 1990 році. Мурувати церкву розпочав міщанин швець Гумен, а закінчив у 1756 році польський магнат Микола Потоцький. Храм освятив митрополит Йосиф Сембратович.

До 1946 року парафія і храм належали до УГКЦ. У 1946—1962 роках — до РПЦ. У 1962—1988 роках храм був закритий, у ньому був склад міндобрив. 25 січня 1990 року парафія і церква — знову в лоні УГКЦ. Статут громади зареєстровано 25 серпня 1991 року.

З благословення владики Володимира Стернюка громада перейшла до УГКЦ, і 25 січня 1988 року першу службу Божу в греко-католицькому обряді (несанкціоновану державною владою) провели отці Орест Жорсткий і Василь Вороновський. У 1989—1991 роках відбулося летальне відновлення храму і парафії.

На території парафії є каплиця, дзвіниця, відреставрована у 2004 році, ювілейний хрест на честь 1000-ліття Хрещення Київської Руси, хрест на честь місії, яка проходила 15-22 травня у 2005 році. У 2006 році храм відреставровано ззовні.

Візитацію парафії у 2006, 2007, 2012 роках здійснював владика Василій Семенюк. У 2013 році Збараж і парафію відвідав і благословив Глава УГКЦ Святослав Шевчук.

При парафії діють братство Матері Божої Неустанної Помочі, УМХ, Марійська і Вівтарна дружини, спільнота «Матері в молитві», дитячий і чоловічий хори, недільна школа, річні підготовки-катехизації до Урочистого причастя, проводиться катехизація для учнів школи-інтернату, духовна опіка і богослужіння в лікарні для хворих, виїзні катехитичні табори.

У власності парафії є храм і парафіяльний будинок, відреставрований у 2000 році.

Парохи 
 о. Костецький,
 о Заячківський,
 о. Тестя,
 о. Голінатий,
 о. Боліновський,
 о. Йосип Янішевський (1989),
 о. Олега Юрика (1993),
 о. Григорій Єднорович (1994—2014),
 о. Омелян Колодчак (2004—2014),
 о. Омелян Колодчак,
 о. Григорій Єднорович (сотрудник).

Джерела 
 

Церкви Тернопільського району
Збараж
Церкви Воскресіння Христового